PARP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 724 амінокислот, а молекулярна маса — 192 595.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, рибонуклеопротеїнів, глікозилтрансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки